John Phillips (1887-1983) – amerykański polityk
 John Phillips (1935-2001) – amerykański muzyk, wokalista
 John Phillips (ur. 1951) – amerykański fizyk, astronauta